Götschel ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Götschel (* 1963), deutsche Physikerin und Genderforscherin
 Johann Christoph Friedrich Götschel (1768–1812), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher

Siehe auch:
 Goetschel